Westfália, een gemeente in Rio Grande do Sul, Brazilië
Westfalia (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
SC Westfalia 04 Herne, een Duitse voetbalclub 
Westfalia Mobil, een bedrijf dat campers bouwt op basis van de VW Transporter (vanaf T2) en Ford Transit (bijnaam Nugget)